Her Bargain – film del 1915 diretto da Sydney Ayres
 Her Bargain – film del 1917 prodotto dalla David Horsley Productions